Valle Central se puede referir a:
 Valle Central, una región geográfica de California.
 Valle Central, una región geográfica de Chile.
 Valle Central, una región de Costa Rica.
 Depresión intermedia una unidad de relieve que se extiende por gran parte de Chile.